Le terme matage désigne :
 en mécanique, une déformation plastique de la matière, voir Matage (mécanique) ;
 en navigation à voile, le mâtage est l'installation du mât, contraire du démâtage ;
 en cristallerie et en joaillerie, le matage est l'opération consistant à rendre mat le cristal ou un métal précieux (or, argent) par dépolissage (mater ou matir) ;dans cette acception, le terme est la traduction du terme anglais matting (avec deux « t ») ; il est parfois utilisé à tort pour traduire le terme mating (avec un seul « t ») qui signifie « accouplement », « assemblage » ;
 dans le bâtiment et les travaux publics, le remplissage d'une cavité dans une surface dure par application d'une matière pâteuse (enduit de rebouchage).